Drück ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Hannover-Drück (1928–2009), deutsche Frauenrechtlerin und Historikerin
 Friedrich Ferdinand Drück (1754–1807), deutscher Philologe
 Helmut Drück (* 1932), deutscher Jurist und Medienmanager; von 1990 bis 1993 Intendant des RIAS Berlin
 Hermann Drück (1856–1931), deutscher Maler
 Werner Drück (1909–1942), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat des Kreises Bergheim

Siehe auch:
 Drügh